Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1968./69. je osvojila momčad Crvene zvezde iz Beograda.

Prva savezna liga

2. savezna liga

Zapad 
igrano 1969. (nakon prve lige)

Majstorica za prvaka

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
 Zdravko Švegar: ''Šanac - košarkački vulkan - Sedam desetljeća košarke u Karlovcu (1934. – 2004.), Karlovac, 2004.

1968-69